Bishop kan syfta på:

Bishopring – optiskt fenomen runt solen
Bishop Auckland FC –  engelsk fotbollsklubb i Bishop Auckland
Bishop (bandkanonvagn) – brittisk bandkanonvagn under andra världskriget
 Bishop (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Kiribati 

 Tabiteuea Island, atoll, Gilbertöarna,

Marshallöarna 

 Erikub Atoll (atoll i Marshallöarna),

Storbritannien 

Bishop Auckland – en stad och en civil parish i County Durham i England

USA 

 Bishop, Georgia, Oconee County, 
 Bishop Texas, Nueces County, 
 Bishop, Kalifornien, Inyo County, 
Bishop Hill – en by i Henry County i staten Illinois

Se även 
 Mount Bishop, flera